Layla steht für:

 Layla (Ort), Ort in Saudi-Arabien
 Leyla (Vorname), weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen
 Layla (Rapperin), deutsche Rapperin
 Layla (Eric-Clapton-Lied), von Eric Clapton und Jim Gordon
 Layla (DJ-Robin-und-Schürze-Lied), von DJ Robin und Schürze 

Layla ist der Familienname folgender Personen:

 Bayan Layla (* 1996), syrische Schauspielerin

Siehe auch:
 Leyla
 Laila